Az 1999-es Australian Open női versenyét a svájci Martina Hingis nyerte a francia Amélie Mauresmo előtt.

Kiemeltek

Források 
 Eredmények

N1